Datar peut désigner deux choses :
 en France, la DATAR est la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (autrefois Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale). Entre  et , la DATAR a porté le nom de Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) ;

 Dátar est également le nom d'un groupe de rock islandais.